De reuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 15 februari 2018 in het Yongpyong Alpine Centre in Pyeongchang. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland voor 12 februari, maar werd uitgesteld vanwege de harde wind. Regerend olympisch kampioene was de Sloveense Tina Maze.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen reuzenslalom